«А́лла» — одиннадцатый студийный альбом Аллы Пугачёвой. Издан в СССР в 1990 году. В альбом вошли разнообразные композиции, записанные певицей в 1988—1990 годах. Альбом был издан в формате CD, став таким образом первым российским студийным компакт-диском Пугачёвой (и вторым после издания на CD сборника песен в Японии в 1988 году). Сначала вышла CD-версия содержащая 12 композиций, тогда как на виниловой пластинке вышедшей лэйбле "Sintez records" в 1991 году с другой обложкой, их восемь.

Список композиций

На компакт-диске 

Звёздочкой (*) отмечены песни, вошедшие только в CD-версию.

На грампластинке

Примечания 
 

Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы Sintez Records
Альбомы Аллы Пугачёвой
Альбомы СССР